В физиологии и медицине, площадь поверхности тела (ППТ, англ. BSA) — это измеренная или рассчитанная поверхность человеческого тела. Для многих клинических целей ППТ является лучшим показателем метаболического обмена, чем масса тела, поскольку она менее зависит от излишнего количества жировой ткани.

Применение 
Примеры использования ППТ:
 Расчет почечного клиренса;
 Индекс массы тела использует несколько изменённую форму ППТ;
 Точная дозировка лекарств в соответствии с ППТ пациента при химиотерапии, назначении глюкокортикоидов.
 При некоторых методах дообследования, например при эхокардиографии.

Расчёт 
Ниже приведены некоторые формулы расчёта ППТ.

Почти все эти формулы имеют вид:

с разными значениями k, a и b. Здесь и далее:

 BSA — площадь поверхности тела в квадратных метрах;
 m — масса в килограммах;
 h — высота в сантиметрах.

Наиболее часто применяется формула Мостеллера:

Она особенно удобна тем, что представляется в виде:

Формула Дюбуа и Дюбуа:

Формула Хейкока:

Формула Гехана и Джорджа:

Формула Бойда (Внимание! Здесь масса указывается в граммах):

Формула Фудзимото:

Формула Такахира:

Формула Шутера и Аслани:

Формула Шлиха для мужчин:

Формула Шлиха для женщин:

Формула Костеффа (на основании массы тела):

Формула Маттара:

Формула Ливингстона и Скотта:

Формула Йю (схожа с формулой Мостеллера):

Формула Агентства США по охране окружающей среды

Нормальные значения 
«Нормальное значение» ППТ — 1,73 м2 для взрослых. Происхождение «нормы»: «There was an average BSA of 1.73 m2 for 3,000 cancer patients from 1990 to 1998 in a European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) database. During 2005 there was an average BSA of 1.79 m2 for 3,613 adult cancer patients in the UK. Among them the average BSA for men was 1.91 m2 and for women was 1.71 m2». (https://en.wikipedia.org/wiki/Body_surface_area )

{| class="wikitable"
! colspan="2" | Значения ППТ (м2)
|-
| Новорождённый|| 0,25
|-
| Ребёнок 2 года||  0,5
|-
| Ребёнок 9 лет|| 1,07
|-
| Ребёнок 10 лет|| 1,14
|-
| Ребёнок 12-13 лет|| 1,33
|-
|Для мужчин || 1,9
|-
|Для женщин || 1,6
|}

Примечания

Ссылки 
 Онлайн вычисление площади поверхности тела 
 Калькулятор для расчета площади поверхности тела (14 известных формул) 

Человеческое тело
Фармакология